Die Spielzeit 1994/95 war die 57. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurde der EHC Kloten gegen den EV Zug Schweizer Meister.

Modus 
Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die acht Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Five gespielt. Die Playouts wurden ebenfalls im Modus Best of Five gespielt, dessen Verlierer direkt abstieg und durch den NLB-Meister ersetzt wird.

Tabellen

Qualifikation

Topscorer

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final 

Die wichtigsten Spieler auf Seiten der Klotener waren Roman Wäger im Angriff, Marco Bayer in der Verteidigung und Torwart Reto Pavoni.

Playout 

Damit verblieb der SC Rapperswil-Jona in der Nationalliga A, während der EHC Biel in die NLB abstieg.

Weblinks 
 Details zur Saison 1994/95
 hockeydb.com

1994
Eishockeysaison 1994/95